Sweeny bezeichnet:

 Sweeny (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sweeny Inlet, Bucht in der Antarktis

Sweeny ist der Familienname folgender Personen:
 Dane Sweeny (* 2001), australischer Tennisspieler
 George Sweeny (1796–1877), US-amerikanischer Politiker
 Harry Sweeny (* 1998), australischer Radrennfahrer
 Paul Sweeny (* 1975), englischer Snookerspieler

Siehe auch:

 Sweeney